Валерия Сергеевна Алёшичева (; 20 августа 1990, Донецк, Украинская ССР, СССР) — украинская и российская футболистка, полузащитница. Выступала в женской сборной Украины.

Карьера

Клубная 
Выступала за женские футбольные клубы «Ильичёвка» (Украина) и «Энергия» (Воронеж). В последнем стала бронзовым призёром чемпионата России 2009 года.

С 2011 года в течение восьми сезонов выступала за клуб «Рязань-ВДВ» в высшем дивизионе России. В составе «Рязани» стала чемпионкой России в осеннем сезоне 2013 года и в 2018 году, серебряным призёром чемпионата (2017), обладательницей (2014) и финалисткой Кубка России (2018). Провела за клуб более 100 матчей в высшей лиге.

В 2019 году перешла в «Енисей», где играла 4 года. В конце 2022 года вернулась в «Рязань-ВДВ».

Международная 
Валерия Алёшичева имеет опыт выступлений за молодёжную (до 19 лет) сборную Украины.

За взрослую женскую сборную Украины сыграла 6 матчей и забила 1 гол. В 2014 году регулярно вызывалась в сборную, участвовала во всех трёх матчах национальной команды этого года — против Турции, Уэльса и Англии — в качестве игрока основного состава.

Скандал с исключением из сборной 
В начале июня 2014 года стало известно, что Валерию Алёшичеву не вызвали на очередные матчи сборной Украины за её политическую позицию. В социальных сетях она опубликовала перепост, в котором осуждалась «антитеррористическая операция» на востоке Украины и была перечёркнута государственная символика. Тренерский штаб сборной Украины сначала опровергал политические причины невызова в сборную, ссылаясь на обычную ротацию состава, но затем федерация футбола признала политическую мотивацию этого решения.

Болельщики рязанской команды встали на сторону Алёшичевой и на очередном матче вывесили баннер со словами поддержки.

В период с 2014 по 2018 год Алешичева становится гражданкой России и в женской Лиге Чемпионов сезона 2018/19 выступает уже как россиянка

Достижения 
 «Ильичёвка»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2010

 «Энергия»
 Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2009

 «Рязань-ВДВ»
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2017
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2012/13, 2014, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Енисей»
 
 
 

Футболистки Украины
Игроки женской сборной Украины по футболу
Игроки ЖФК «Дончанка-ЦПОР»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ФК «Ильичёвка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Енисей»